Юрий Савельев: Савельев, Юрий Иванович (в монашестве Герман; род. 1971) — епископ Русской православной старообрядческой церкви, управляющий Дальневосточной епархией.
 Савельев, Юрий Петрович (род. 1937) — российский учёный и политический деятель, ректор Военмеха.
 Савельев, Юрий Ростиславович (род. 1959) — российский архитектор, искусствовед, академик Российской академии художеств (2019).